

Geografia
 Bromley – città nella zona sud di Londra, Inghilterra
 Bromley – borgo di Londra nel sud-est della capitale inglese
 Bromley – comune degli Stati Uniti d'America, situato nello Stato del Kentucky, nella Contea di Kenton

Persone
 Jay Bromley – giocatore di football americano statunitense
 Kristan Bromley – ex skeletonista britannico
 Sydney Bromley – attore inglese
 William Bromley – politico inglese